Opfergang steht für:

 Opfergang, katholischer Ritus
 Opfergang (1944), deutscher Spielfilm (1944)
 Opfergang (Roman), Roman über die Schlacht von Verdun von Fritz von Unruh (1916)

Opfergang steht im weiteren Sinne für:

 Polizeiruf 110: Opfergang, Kriminalfilm 
 Magdeburgs Opfergang, Verwüstung der Stadt Magdeburg im Jahr 1631
 Der Opfergang, Novelle von Rudolf Binding (1912)